Presseclub steht für:
 Presseclub (WDR), eine Fernseh- und Hörfunksendung
 das vormalige Haus des Deutschen Presseclubs in Bonn, siehe Heinrich-Brüning-Straße 20 (Bonn)
 Presseclub (Verein), eine Vereinigung von Journalisten und Medienschaffenden im Allgemeinen; speziell:
 Deutscher Presseclub
 Bremer Presse-Club
 Presseclub Concordia, Wien
 PresseClub München
 Presseclub Darmstadt